Sant'Antonio peut désigner:

 Sant'Antonio (Tessin), localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin;
 Sant'Antonio Abate, une commune italienne de la ville métropolitaine de Naples ; 
 Sant'Antonio di Gallura, une commune italienne de la province de Sassari ;
 Aci Sant'Antonio, une commune italienne de la province de Catane ;
 Col de Sant'Antonio, un col alpin ;
 Isola Sant'Antonio, une commune italienne de la province d'Alexandrie 
 Villa Sant'Antonio, une commune italienne de la province d'Oristano ;

Voir aussi 

 Antonio
 San Antonio (homonymie)
 Sant'Antonino